Miejscowości w USA:
 New Sweden – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
Gminy w USA:
 New Sweden (ang. New Sweden Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 New Sweden (ang. New Sweden Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Nicollet